El Colorado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Colorado, Formosa, 
 El Colorado, Santiago del Estero,

Mexiko 

 El Colorado, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 Cerro Colorado (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo, Yurécuaro), 
 El Nevado (ort), Baja California, Tijuana, 
 El Colorado, El Naranjo, 
 El Colorado, San Salvador, 
 El Colorado, Aculco, 
 El Colorado, San Pedro Pochutla, 
 El Colorado, Maravatío, 
 El Colorado, Aguascalientes, 
 El Colorado, Zumpango, 
 El Colorado, Jaral del Progreso, 
 El Colorado, Zinapécuaro, 
 El Colorado, Cortazar, 
 El Colorado, San José Iturbide, 
 El Colorado, San Felipe, 
 El Colorado, La Huacana, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar